Ел Мескитиљо има више значења:

 Ел Мескитиљо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескитиљо (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мескитиљо, Лос Авионес (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мескитиљо (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мескитиљо (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мескитиљо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мескитиљо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мескитиљо, Франсиско Еспарза (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику